Rafael Acevedo peut désigner :
 Rafael Acevedo (né en 1957), coureur cycliste colombien ;
 Rafael Acevedo, homme politique vénézuélien, ministre des Relations extérieures (1847-1848).